Antoni Erazm Wołłowicz (1711–1770) – biskup łucki, pisarz wielki litewski, sekretarz wielki litewski
 Antoni Wołłowicz (zm. 1822) – senator-kasztelan Królestwa Polskiego, chorąży nadworny litewski, kasztelan merecki